Его́р Афана́сьев:
 Афанасьев, Егор (1774—?) — российский художник.
 Афанасьев, Егор Афанасьевич (наст. фамилия Климанов, 1866—1919) — российский рабочий-революционер. Примечания